Лозицкие или Лазицкие () — древний шляхетский род, принадлежащий к гербу «Ястребец» («Ястржембец»).
Считается, что первым обладателем шляхетного герба стал Ян Лозицкий с 1568 года, потом его сын Скурко Лозицкий.

Большая часть Лозицких заселяла территорию Великого княжества Литовского (территория современной Беларуси, часть Литвы, Брянская и Смоленская области современной Российской Федерации, северная Украина), Восточной Польши и Западной Украины (которую первоначально также захапала себе Польская Корона).
Часть шляхты оседала на плодородных чернозёмах украинских земель.

См. также 
 Лозинские

Ссылки 
 Герб Лозицких
 

Шляхетские роды герба Ястршембец